Дубас — вид сарафана.  

Письменные документы XVII века сообщают, что дубасы и сарафаны различались только материалом. Дубасы шили из крашеного холста, а . Старые дубасы шили всегда косоклинными, с передним швом на всю длину и широкими проймами. Они состояли из двух передних полос, одной задней и боковых клиньев.

Дубас в архаическом виде сохранился до наших дней у старообрядцев Верхнего Прикамья. Его не только надевают на моление, соборные староверы (приобщенные к собору-общине) носят ежедневно. Старшее поколение староверов донашивает домотканые синие дубасы, а вновь приобщенные к собору шьют их обязательно из темного сатина.

Задняя цельная полоса выкраивается по-старинному — с фигурным выступом-лапочкой, к которой пришиваются лямки-проймы. Верхний край спинки собирался не «борка́ми» (мелкая сборка), а глубокими складками — «пластиками». Известная мастерица по шитью старинной одежды Т. Г. Блинова (1907 года р.) рассказывала, что на один дубас уходило 18-20 аршин домотканого холста. За счет увеличения клиньев он становился шире и пышнее. Сама она носила синий дубас, который имел окружность в подоле 7 м 60 см.

См. также 
 Русский национальный костюм
 Сарафан

Литература 
 На путях из Земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии североуральского крестьянства XVII-XX вв. — М.: Наука, 1989. — С. 153-156. — ISBN 5020099554
 Богуславский В. В.  Славянская энциклопедия. — Олма, 2004. — С. 126. — ISBN 5224036607

Женская одежда
Русский национальный костюм